

Arte
Pietro Scalvini (1718-1792) pittore di attardato stile barocco, prolifico esponente del Settecento bresciano
Giuseppe Scalvini (1908-2003), scultore italiano

Letteratura, teatro e cronaca storica 
Giovita Scalvini (1791-1843), letterato e patriota italiano
Antonio Scalvini (1835-1881), autore di teatro e capocomico
Bortolo Scalvini detto Cocenèl (1831-1917), popolano di Ponte Caffaro, contadino e sagrestano, autore di alcune cronache manoscritte:
 Storiche memorie intorno alla guerra del 1866. Dei combattimenti dei Garibaldini per il Tirolo
Storia della valorosa e spaziosa terra di Bagolino

Altro
Gianluigi Scalvini (1971-), ex motociclista italiano.
Giorgio Scalvini (2003-), calciatore italiano

Note